Sanglar (Durai), een plaats in Indonesië
Sanglar (Reteh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing